Jezinky mohou být:

pohádkové postavy, české divoženky, zpustlé lesní ženy
Jezinky (skupina), ženská pěvecká skupina